Das Sam’s Town 300  ist ein Autorennen der NASCAR Nationwide Series, welches jährlich auf dem Las Vegas Motor Speedway in Las Vegas, Nevada ausgetragen wird. Erstmals fand es im Jahre 1997 statt.

Im Jahre 2007 überquerte Kyle Busch auf Platz Zwei liegend die Ziellinie rückwärts, nachdem er im Kampf um den Sieg kurz vor dem Ziel den Wagen von Jeff Burton, dem Sieger des Rennens, berührte und die Kontrolle verlor.

Bisherige Sieger 
2016: Kyle Busch
2015: Austin Dillon
2014: Brad Keselowski
2013: Sam Hornish junior
2012: Ricky Stenhouse Jr.
2011: Mark Martin
2010: Kevin Harvick
2009: Greg Biffle
2008: Mark Martin
2007: Jeff Burton
2006: Kasey Kahne
2005: Mark Martin
2004: Kevin Harvick
2003: Joe Nemechek
2002: Jeff Burton
2001: Todd Bodine
2000: Jeff Burton
1999: Mark Martin
1998: Jimmy Spencer
1997: Jeff Green

Weblinks 
Offizielle Webpräsenz des Las Vegas Motor Speedway (engl.)

NASCAR-Nationwide-Series-Rennen
Sportveranstaltung in Las Vegas